Ruta Provincial 103 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 103, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 103, ruta provincial de Misiones, Argentina.